Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1995
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1995
Tennis en juin 1995